Полушкино — топоним в России:

 Полушкино — остановочная платформа Смоленского направления Московской железной дороги в Одинцовском районе Московской области.
 Полушкино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Полушкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Полушкино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Полушкино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Полушкино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Полушкино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Полушкино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Полушкино — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Полушкино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Полушкино — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Полушкино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Полушкино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Полушкин